Sunset kan verwijzen naar plaatsen in de Verenigde Staten:
Sunset (Arkansas)
Sunset (Florida)
Sunset (Louisiana)
Sunset (South Carolina)
Sunset (Texas)
Sunset (Utah)
of
Zonsondergang, in dit artikel is in de linkerbalk een link naar de Engelstalige versie van dit onderwerp, genaamd Sunset, aanwezig
Sunset (film), een Amerikaanse film uit 1988
de B-kant van Contract on Love, een single van Stevie Wonder uit 1962
Sunset (The Wounded), album van rockband The Wounded